VI Международные игры глухих прошли в Копенгагене, столице Королевства Дания. Игры проводились с 12 по 16 августа 1949 года. Участие в них приняли 391 спортсмена из 14 стран.

Виды спорта 
Программа VI Международных игр глухих включала 9 спортивных дисциплин (6 из которых индивидуальные, 3 — командные).

Индивидуальные

Командные

Страны-участницы 

В VI Международных игр глухих приняли участие спортсмены из 14 государств:

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного комитета спорта глухих 
 VI Международные игры глухих  на Deaflympics.com

Летние Сурдлимпийские игры
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Спорт в Дании в 1949 году
Август 1949 года